Napal Putih (Serai Serumpun), een plaats in Indonesië
Napal Putih (Napal Putih), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing